В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Анго́ле значится 1 наименование (на 2017 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Объект включён по культурным критериям.

Кроме этого, по состоянию на 2017 год, 13 объектов на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Ангола ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 7 ноября 1991 года. Первый объект на территории Аргентины был занесён в список в 2017 году на 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список

Географическое расположение объектов

Предварительный список

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 
 Ангола на сайте всемирного наследия ЮНЕСКО .

Списки:Ангола
Ангола